Norman Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Norman Glacier (glaciär i Antarktis),

Kanada 

 Norman Glacier, Nunavut, glaciär, 

Robotskapade Antarktisförgreningar